Röth heißen folgende geographische Objekte:

 Röth (Gemeinde Weißenkirchen), Ortschaft von Weißenkirchen im Attergau, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Röth (Gemeinde Frankenmarkt), Ortschaft der Gemeinde Frankenmarkt, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Röth,  ehemaliges Almgebiet in der Kernzone des Nationalparks Berchtesgaden, Bayern
 Röth (Gesees), Wohnplatz auf Gemeindegebiet von Gesees im oberfränkischen Landkreis Bayreuth in Bayern
 Röth (Haag), Wüstung auf dem Gemeindegebiet von Haag im oberfränkischen Landkreis Bayreuth in Bayern

Röth ist der Familienname folgender Personen:
 Diether Röth (* 1923), deutscher Verleger und Märchenforscher
 Eduard Maximilian Röth (1807–1858), deutscher Philosoph und Hochschullehrer
 Erich Röth (1895–1971), deutscher Verleger
 Frank Röth (* 1959), deutscher Schauspieler
 Friedrich von Röth (1893–1918), deutscher Jagdflieger im Ersten Weltkrieg

Siehe auch:
Röt, Rödt, Röd